Пусть говорят:
 «Пусть говорят» — российское ток-шоу
 «Пусть говорят» — аргентино-испанский художественный фильм (1968)
 «Пусть говорят» — российский фильм (2011)
 «Пусть говорят» — американский фильм (2020)